Райо́н Ура́ва (, , «Уравський район») — район міста Сайтама префектури Сайтама в Японії. Адміністративний центр міста. Утворений на основі однойменного міста префектури Сайтама, що 2001 року увійшов до складу міста Сайтама. Станом на  площа району становила  км². Станом на  населення району становило  осіб.

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  Офіційна сторінка Урава

Сайтама
Міські райони Японії